Die Interwetten Austrian Darts Open 2023 sind ein Ranglistenturnier im Dartsport und werden vom 21. bis zum 23. Mai 2023 von der Professional Darts Corporation ausgetragen. Es ist das fünfte Event der European Darts Tour 2023, welche wiederum Teil der PDC Pro Tour 2023 ist. Austragungsort wird dabei zum fünften Mal die Steiermarkhalle im Grazer Vorort Premstätten sein.

Titelverteidiger ist der Niederländer Michael van Gerwen, der den Titel bereits 2013, 2017 und 2019 gewann.

Format 
Das Turnier wird im K.-o.-System gespielt. Spielmodus wird in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wird im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier werden insgesamt £ 175.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilt sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifizieren sich die folgenden Spieler:
 Die Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 7. März 2023
 24 Gewinner eines Tour Card Holder Qualifiers vom 13. März 2023
 Die Top 2 der österreichischen Spieler in der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 7. März 2023
 2 Gewinner eines Host Nation Qualifiers vom 20. April 2023
 1 Gewinner eines Associate Member Qualifiers vom 12. Februar 2023
 1 Gewinner eines PDC Nordic & Baltic Qualifiers vom 11. März 2023
 1 Gewinner eines East Europe Qualifiers

PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Luke Humphries
  Dave Chisnall
  Michael van Gerwen
  Damon Heta
  Dirk van Duijvenbode
  Rob Cross
  Michael Smith
  Nathan Aspinall
  Danny Noppert
  Peter Wright
  Ryan Searle
  Joe Cullen
  Jonny Clayton
  Martin Schindler
  Josh Rock
  Andrew Gilding

Tour Card Qualifier
  William O’Connor
  Ian White
  Cameron Menzies
  Jim Williams
  Maik Kuivenhoven
  Bradley Brooks
  Ricky Evans
  Daryl Gurney
  Owen Roelofs
  Simon Whitlock
  Madars Razma
  Dylan Slevin
  Ricardo Pietreczko
  Nick Kenny
  Krzysztof Ratajski
  Jeffrey de Zwaan
  Chris Dobey
  Matt Campbell

  Kim Huybrechts
  Ryan Meikle
  Luke Woodhouse
  Raymond van Barneveld
  Brendan Dolan
  Mickey Mansell

Associate Qualifier
  Jelle Klaasen
  John Henderson

Höchstplatzierte österreichische Spieler der Order of Merit
  Rowby-John Rodriguez
  Mensur Suljović

Host Nation Qualifier
 
 

Nordic & Baltic Qualifier
  Dmitrijs Zukovs

East Europe Qualifier

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wird der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung übertragen.

Weblinks 
 Offizielle Website der PDC zur European Tour

Einzelnachweise 

2023
European Darts Tour 2023
Sportveranstaltung in Premstätten